Motocyklowe Grand Prix Argentyny 2016 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 3 kwietnia 2016 roku na torze Autódromo Termas de Río Hondo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Linki zewnętrzne 
 Wyścig na stronie MotoGP

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 w Argentynie
2016 w sportach motorowych
Grand Prix MotoGP
Sporty motorowe w Argentynie